

Titres 

 Après (1900), nouvelle française de Guy de Maupassant ;
 Après (The Road Back) (1937), film américain de James Whale ;
 Après (2012), album américain d’Iggy Pop ;
 Après (2021), roman américain de Stephen King ;
 Après, un voyage dans le Rwanda (2005), documentaire français ;

Acronyme 

 APRÉS (2018-2019), parti politique français.